Kimbo steht für:

 Kimbo (Unternehmen), italienischer Kaffeehersteller
 Kimbo, anderer Name von Fria (Guinea), Ort in der Region Boké, Guinea
 Kimbo (Kenia), Berg im Homa Bay County, Kenia 
 Kimbo (Tansania), Berg in der Region Tanga, Tansania 

Siehe auch:
 Kimbo Slice (1974–2016), US-amerikanischer Kampfsportler